Au , la Slovaquie comptait .

Évolution de la population

Avant 1960

De 1960 à 2015

Projection démographique

Population par pays de naissance en Slovaquie

Population en Slovaquie par nationalité

Notes et références

Liens externes 
 Statistique de la CIA
 Statistique de l’ONU